Эльхаджи Тако Сереинье Диоп Фолл (; род. , Дакар, Сенегал) — сенегальский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового.

Фолл родился и вырос в Дакаре (Сенегал) и переехал в США в возрасте 16 лет. В студенчестве играл за университет Центральной Флориды. В 2019 году выставил свою кандидатуру на драфт НБА, где его никто не выбрал, но позже с ним подписал контракт «Бостон Селтикс».

Фолл является самым высоким действующим игроком НБА и одним из самых высоких живущих людей. При измерении перед драфтом он установил рекорды НБА за всё время, став самым высоким игроком вместе с обувью (7 футов 7 дюймов — 2,31 м), имея самый большой размах рук (8 футов 2,25 дюйма — 2,5 м) и наивысшую точку касания (10 футов 2,5 дюйма — 3,11 м). Позже он был измерен без обуви в 7 футов 6 дюймов (2,29 м), таким образом, НБА указывает его рост как 7 футов 6 дюймов.

Ранние годы 
Фолл родился и вырос в Дакаре (Сенегал). Изначально он играл в футбол и не интересовался баскетболом. Он посещал Международный институт спортивной подготовки в Дакаре, известный как ISTI-Дакар. В 2011 году сенегальский тренер по баскетболу Ибрахима Н’Диай, брат бывшего игрока НБА Мамаду Н’Диайя, услышал от друга об исключительно высоком подростке, которого он видел играющим с друзьями на местной улице. Ибрахима посетил дом 15-летнего Фолла, рост которого уже составлял 7 футов 3 дюйма (2,21 м), и убедил его мать позволить Тако начать посещать баскетбольную академию Н’Диай. В возрасте 16 лет он переехал в США. Сначала он играл в баскетбольной организации в Хьюстоне (Техас) и тренировался с членом Зала славы баскетбола Хакимом Оладжьювоном.

Когда он играл за школу, его рост указывался как 7 футов 6 дюймов (2,29 м) и, как утверждается, он всё ещё рос в течение его выпускного года, что делает его самым высоким баскетболистом старших школ в стране. Из-за своего роста Фолл был одним из наиболее чаще просматриваемых скаутами центровых старших школ. Фалль играл за школу Джеймис Хаус Чартер в Хьюстоне и выиграл с ней чемпионат штата, после чего попал в сборную всех звёзд ISTI, в которой провёл летние соревнования, а также принял участие в лиге EYBL за команду Each 1 Teach 1, где он играл вместе с Антонио Блэкни и Беном Симмонсом. Он также играл в нескольких сертифицированных NCAA турнирах, в том числе в лагере NBPA Top 100 в Шарлотсвилле (Виргиния). Позже Фолл посещал христианскую подготовительную школу Либерти в Таваресе (Флорида). В 2015 году, в выпускном классе, Фолл набирал в среднем за игру 20 очков, 15 подборов и 5,1 блок-шота. По окончании школы, Фалль выбрал Университет Центральной Флориды в Орландо (Флорида), который официально подписал его 28 октября 2014 года, при этом почти сорок различных университетов проявляли к нему интерес.

Карьера в колледже 

Фолл играл центровым за университетскую команду «ЮСФ Найтс» под руководством главного тренера Донни Джонса. В игре против Ирвайна он встретился с коллегой-гигантом Мамаду Н’Диайем (не имеющим отношения к бывшему игроку НБА с таким же именем), рост которого 7 футов 6 дюймов (2,29 м). Матч стал самым «высоким» в истории университетского баскетбола США. Оба игрока родом из Дакара. На втором курсе Фолл стал самым высоким игроком в университетском баскетболе после того, как Н’Диай объявил о том, что выставил свою кандидатуру на драфт НБА 2016 года. Во время своего второго курса Фолл значительно улучшил свой стиль игры. В 2017 году Фолл получил звание «Лучший защищающийся игрок года» Американской спортивной конференции (АСК). Фолл занял второе место в национальном рейтинге по количеству очков с игры с января 2017 года. 5 апреля 2017 года Фолл объявил, что выставляет свою кандидатуру на драфт НБА 2017 года, с возможностью возвращения в Центральную Флориду, доступной ему до конца драфта этого года. 24 мая 2017 года Фолл снял свою кандидатуру с драфта, чтобы вернуться в университет на третий курс. В течение третьего курса Фалль повредил плечо, сыграв только в 16 играх, всего 351 минуту. Перед четвёртым курсом Фолл был выбран во вторую предсезонную сборную звёзд АСК. В этом сезоне «Найтс» отобрались на Турнир NCAA и одержали свою первую в истории программы победу над университетом Содружества Виргинии. В своей последней игре Фолл набрал 15 очков и 6 подборов в матче с Дьюком, проигранном 76:77.

Профессиональная карьера 
После окончания университета Фолл был назван одним из 80 участников (40 из которых представляли кандидатов в НБА) для элитного лагеря Джи-Лиги НБА 12-14 мая. К концу лагеря Фолл был переведён в драфтовый комбинат НБА в качестве одного из дополнительных 11 участников. В рамках комбайна он установил новые рекорды лагеря, включая рост (который сравнивался с бывшим игроком НБА Мануте Болом), размах рук и радиус стояния.

«Бостон Селтикс» 
Несмотря на то, что его никто не выбрал на драфте НБА 2019 года, 21 июня с ним подписал контракт «Бостон Селтикс». Фолл играл за «Селтикс» во время Летней лиги НБА 2019 года, набрав 6 очков и 4 подбора в своей первой игре; во второй — 12 очков и 1 подбор. Также он сделал по одному блокшоту в обеих играх. Фолл провёл в Летней лиге все пять игр «Селтикс», набирая в среднем 7,2 очка, 4 подбора, 1,4 блокшота и 77 % очков с игры.

25 июля 2019 года «Селтикс» официально объявили, что подписали Фолл. 13 октября 2019 года «Селтикс» заявили, что подписали Фолла на двусторонний контракт, дающий ему право также играть за их фарм-клубом в Джи-Лиге «Мэн Ред Клоз». Фолл дебютировал за «Селтикс» 26 октября в игре против «Нью-Йорк Никс» в Мэдисон Сквер Гарден. Он сыграл 4 минуты, набрав 4 очка и 3 подбора, и его первые очки были набраны благодаря данку стоя.

В Джи-Лиге Фолл набирал в среднем за игру дабл-дабл 12,9 очков и 11,1 подборов. Он был выбран в сборную лучших защищающихся игроков года почти с тремя блоками за игру.

23 ноября 2020 года Фолл повторно подписал с «Бостоном» двусторонний контракт, что позволило ему играть за «Селтикс» и «Ред Клоз» в сезоне 2020/2021.

«Кливленд Кавальерс» 
27 сентября 2021 года Фолл подписал контракт с «Кливленд Кавальерс». 16 октября его сделка была преобразована в двусторонний контракт с возможностью выступать за фарм-клуб «Кливленд Чардж».

Личная жизнь 
Фалль — набожный мусульманин, он выбрал майку с номером 99 в «Селтикс» в качестве ссылки на 99 имён Аллаха. Он не единственный высокий член своей семьи, его младший брат, как сообщается, был 5 футов 9 дюймов (1,75 м) в возрасте 7 лет, в то время как два его дяди — 6 футов 8 дюймов (2,03 м), но его рост выделяется даже среди них. Он имел средний балл (GPA) 4.0 в старшей школе, при прохождении уроков математики и естественных наук. Уже через восемь месяцев проживания в США он свободно говорил по-английски и набрал 95 % по SAT (стандартизованный тест для приёма в ВУЗ). Он изучал информатику в университете Центральной Флориды и изначально стремился стать инженером электронных компаний, таких как Siemens или Microsoft.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 Интервью Тако «Fox Sports»
 Профиль на сайте университета Центральной Флориды
 Профиль на сайте NBADraft.net
 Профиль на сайте DraftExpress.com

Баскетболисты Сенегала
Центровые
Игроки «Мэн Ред Клоз»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Кантон Чардж»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Синьцзян Флаинг Тайгерс»